Scabrotrophon rossica är en snäckart som först beskrevs av Petr V. Egorov 1993.  Scabrotrophon rossica ingår i släktet Scabrotrophon och familjen purpursnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Purpursnäckor
rossica